Агрегация клеток — слипание клеток в многоклеточное образование — агрегат. Агрегация происходит как при нормальном развитии организмов, так и в эксперименте — после искусственного разобщения клеток, например протеолитическими ферментами и веществами, связывающими ионы кальция. При агрегации клетки «сортируются»: однотипные слипаются, а разнотипные остаются разобщёнными. Способность клеток к агрегации зависит от температуры и ионного состава среды, а, по некоторым данным, также от появления на поверхности клеток специфических веществ белковой природы, облегчающих их слипание.

Цитология